Вуэльта Сан-Хуана () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам в провинции Сан-Хуан, Аргентина, проходящая с 1982 года.

История 
Идея организовать гонку возникла в конце октября 1981 года у представителей клуба Pedal Club Olimpia и известных аргентинских спортивных журналистов с радио .

Дебютный выпуск гонки состоялся уже в январе 1982 года и до 2016 имел любительский статус, проходя ежегодно за исключением 2000 года. За это время общей победы добивались исключительно аргентинские гонщики и чилиец Виктор Каро. 

В 2017 году гонка вошла в календарь UCI America Tour, получив категорию 2.1, которая позволяет участвовать в гонке командам Мирового Тура UCI.

Маршрут, первоначально состоявший примерно из 10 этапов, включая пролог, впоследствии был сокращён по финансовым причинам до 7 этапов.

Является одной из самых важных велогонок в Аргентине.

Классификации 
 , до 2017  — Генеральная классификация
  — Горная классификация
  — Очковая классификация
  — Молодёжная классификация, в возрасте до 26 лет.
  — Бойцовская классификация — субъективная номинация. Вручается гонщику, совершившему наибольшее количество атак, участвовавшему в отрывах дольше других и принесшему максимальную пользу команде.
 , до 2017  — Лучший аргентинский гонщик
 , до 2017  — Лучший гонщик из провинции Сан-Хуан

Призёры 

 В 2018 году первоначально победу одержал аргентинец Гонсало Нахар, но после того как его дисквалифицирвали за допинг, все его результаты были аннулированы. Произошло перераспределение мест.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
Вуэльта Сан-Хуана на CQranking
Вуэльта Сан-Хуана на ProCyclingStat
Вуэльта Сан-Хуана на Cycling Archives
Вуэльта Сан-Хуана на CycleBase
Вуэльта Сан-Хуана на Memoire du cyclisme
Historial de la Vuelta a San Juan на ciclismoxxi.com.ar

Велогонки в Аргентине
Мероприятия, регулярно проводимые с 1982 года